Double Fantasy kan avse:

Double Fantasy (musikgrupp) – en svensk popgrupp bestående av Jonas Malmsjö och Fredrik Henriksson
Double Fantasy (album) – ett musikalbum av John Lennon och Yoko Ono från 1980